Sunnansjö (Ludvika), een plaats in de Zweedse gemeente Ludvika.
 Sunnansjö (Nordmaling), een plaats in de Zweedse gemeente Nordmaling